Osoby o tym nazwisku:
 Hidekazu Yokoyama – japoński zapaśnik
 Juri Yokoyama – japońska siatkarka, olimpijka
 Kenzō Yokoyama – japoński piłkarz
 Masami Yokoyama – japońska siatkarka
 Mitsuteru Yokoyama – japoński mangaka
 Shota Yokoyama – japoński gitarzysta oraz wokalista
 Sumiko Yokoyama – japońska biegaczka narciarska, olimpijka
 Takenori Yokoyama – japoński zapaśnik
 Yukio Yokoyama – japoński pianista